Otchłań – realna lub metafizyczna ogromna przestrzeń budząca grozę
 otchłań, limbus, limbo, pandemonium – stan osób, które umarły przed Zmartwychwstaniem Jezusa albo też w nowszych czasach, bez chrztu, ale nie popełniły osobistych grzechów
 Otchłań – amerykański film z 1989 w reżyserii Jamesa Cameroona
 Otchłań – turecko-francusko-niemiecki film z 2012 w reżyserii Yeşima Ustaoğlu

Zobacz też 
 otchłań pokuty
 otchłań kosmosu
 otchłań namiętności
 otchłań rozgrzeszenia